

Astronomia 
 M66 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M66 – autostrada britannica tra Rawtenstall e la M62 a Manchester